Сегонза́к, Сеґонзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 65 км на південь від Ліможа, 39 км на захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 242,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сегонзак на сайті французького Національного інституту географії
 Сегонзак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сегонзак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сегонзак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сегонзак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез